

Населені пункти та їхні частини

 Калень — село в гміні Маркушув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Калень — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Калень — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Калень — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Калень — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Калень — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Калень — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Калень — село в гміні Свежно Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Калень — частина села Кобилчина в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Калень — частина села Візна в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Калень — лісова осада в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки